Аск (мікологія) — плодова сумка аскомікотових грибів

 Аск () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Аск () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.
 Аск () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда